BPD kan syfta på:

 Bipolär sjukdom – en affektiv störning
 Borderline personlighetsstörning – en personlighetsstörning
 Bronkopulmonell dysplasi – en lungsjukdom